BYL steht für:
 Bayerischer Landtag
 Belle Yella (IATA-Code), Lofa County, Liberia

Byl ist der Familienname folgender Personen:
 Imke Byl (* 1993), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
 Jürgen Byl (1920–1995), deutscher Philologe
 Lyn Byl (* 1979), deutsch-britische Handballspielerin und -trainerin
 Philip Van der Byl, südafrikanischer Schauspieler
 Pieter K. F. V. van der Byl (1923–1999), Politiker und Farmer in Simbabwe 

byl steht für:
 Bayono (ISO-639-3-Code), Sprache aus dem Dialektcluster Bayono-Awbono der Trans-Neuguinea-Sprachen

Siehe auch:
 Bijl
 BIL
 Biel (Begriffsklärung)

Abkürzung